Hegnet kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Hegnet (Hvide Sande Sogn) – en bebyggelse i Hvide Sande Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Hegnet (Tøndering Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Tøndering Sogn, Skive Kommune